О’Бриан Ньятё (; род. 7 ноября 1993 года, Бордо) — французский гандболист, выступает за французский клуб ГК «Ним».

Карьера

Клубная
О’Бриан Ньятё воспитанник клуба ГК Нант. С 2009 года привлекается в основную команду, а в 2012 году становиться игроком основного состава. В составе Нанта выигрывал кубок Французской лиги, а также был финалистом кубка ЕГФ.

Награды 
 Обладатель кубка Французской лиги: 2015

Статистика 
Статистика О’Бриан Нйатэ сезона 2017/18 указана на 16.10.2017

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/o-brian-nyateu 
 http://hbcnantes.com/equipe-professionnelle/equipe-pro-leffectif/ 
 https://fr-fr.facebook.com/obrian.nyateu 
 http://www.lequipe.fr/Handball/AussiFicheAthlete58295.html 
 https://twitter.com/obrian_nyateu
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2016-17/player/547766/O%5C'Brian+Nyateu
 http://handnews.fr/tag/obrian-nyateu/ 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки ГК «Нант»